Labbra proibite (Rockabye) – film del 1932 diretto da George Cukor

Televisione 
 Rockabye – film per la del 1986 diretto da Richard Michaels
 Ninna nanna (Rockabye) – episodio della settima stagione di Law & Order - Unità vittime speciali

Musica 
 Rockabye – singolo dei Clean Bandit